Das Brisbane International 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 1. bis zum 8. Januar 2012 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Chennai die Aircel Chennai Open gespielt, die genau wie das Brisbane International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen. In Brisbane fand zudem parallel ein Turnier der WTA Tour 2012 statt.

Der letztjährige Einzelsieger, Robin Söderling, konnte aus Verletzungsgründen nicht zur Titelverteidigung antreten. Im Doppel waren Lukáš Dlouhý und Paul Hanley die Titelverteidiger. Sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen, sondern mit jeweils neuen Partnern an, und schieden in der ersten Runde bzw. im Viertelfinale aus.
Im Finale besiegte der topgesetzte Andy Murray den Ukrainer Oleksandr Dolhopolow klar in zwei Sätzen. Die Doppelkonkurrenz entschied das topgesetzte Paar Max Mirny / Daniel Nestor ebenso klar in zwei Sätzen gegen ihre Finalgegner Jürgen Melzer / Philipp Petzschner.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 30. Dezember 2011 bis 1. Januar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Brisbane